Myron steht für

 Myron (Salböl), ein sakramentales Duftöl, das in ostkirchlichen Gottesdiensten verwendet wird
 Myron, einen männlichen Vornamen
 (4752) Myron, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Myron (Gore Vidal), ein Roman des Schriftstellers Gore Vidal
 Myron (Peter Motram), ein Roman des Schriftstellers Peter Seckelmann unter dem Pseudonym Peter Motram
 Myron (Band), ein Schweizer Pop-Rock-Duo
 Myron (Bildhauer), griechischer Bildhauer
 Myron (Gattung), eine Gattung der Familie der Wassertrugnattern
Siehe auch
 Miron